Trips steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Bergen auf Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen deutschen Namen von Trybsz
 Schloss Trips, Wasserburg in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) mit Burgkapelle Trips
 Franz Xaver Trips (1630–1696), deutscher Pfarrer, Bibliothekar und Historiker
 Wolfgang Graf Berghe von Trips (1928–1961), einen deutschen Rennfahrer
 eine Hand beim Poker, siehe Drilling
 Trips (Album), ein Album der deutschen Band Long Distance Calling

TRIPS steht für:
 Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
 TRIPS-Prozessor, Forschungsprozessor der University of Texas at Austin

Siehe auch: 
 Trip (Begriffsklärung)
 Tripps
 Berghe von Trips

Abkürzung